ZGH steht für:
 Københavns Hovedbanegård, IATA-Code

zgh steht für:
 Marokkanisches Tamazight, ISO639-3-Code

Abkürzung